Самит има више значења:
 Самит (састанак)
 Округ Самит (Јута)
 Округ Самит (Колорадо)
 Округ Самит (Охајо)
 Самит (Јута)
 Самит (Аризона)
 Самит (Вашингтон)
 Самит (Орегон)
 Самит (Њу Џерзи)
 Самит (Јужна Дакота)
 Самит (Јужна Каролина)
 Самит (Арканзас)
 Самит (Илиноис)
 Самит (Мисисипи)
 Самит (Оклахома)